Allan Macartney (1941–1998), homme politique écossais ;
 Carlile Aylmer Macartney (1895–1978), historien britannique ;
  (1842–1924), barrister, artiste paysagiste et horloger britannique ;
 Charles Macartney (1886–1958), joueur de cricket australien ;
 
 Scott Macartney (né en 1978), skieur alpin américain.